Титовский сельский округ

Брянская область 
 Титовский сельский административный округ Почепского района (2012—2019)

Тверская область 
 Титовский сельский округ Кимрского района (до 2005 года)